L'appellation diocèse de Varsovie peut faire référence :
 à l'archidiocèse de Varsovie, archidiocèse de l'Église catholique ;
 au diocèse de Varsovie-Praga, l'un des deux diocèses suffragants du précédent ;
 au , diocèse de l'Église évangélique de la confession d'Augsbourg en Pologne ;
 à l'archidiocèse orthodoxe de Varsovie, archidiocèse de l'Église orthodoxe de Pologne.